Bailang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bainang Xian, härad, Tibet, 
 Bailang (socken i Kina), Inre Mongoliet, 
 Bailang Yizu Bulangzu Xiang, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar